Ferdinando I d'Asburgo – imperatore del Sacro Romano Impero dal 1556 al 1564, e sovrano di Boemia e Ungheria dal 1526.
 Ferdinando I d'Asburgo – imperatore d'Austria dal 1835 al 1848, e sovrano d'Ungheria e del Lombardo-Veneto.
 Ferdinando d'Asburgo – principe morto bambino nel XVI secolo.
 Ferdinando d'Asburgo – cardinale e governatore del XVII secolo.

 Ferdinando d'Asburgo-Este (1754-1806) – arciduca d'Austria, duca di Brisgovia e Ortenau, Governatore di Milano